Khentey kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Hentiyn Nuruu, bergskedja, Töv, 
 Chentij, provins, 

Robotskapade Mongolietförgreningar